Про́сниц ():

 Просниц — немецкое название чешского города Простеёв.
 Просниц, Иегуда Лейб (1679—1730) — еврейский каббалист, лидер саббатианской общины в Моравии, объявивший себя мессией.